

História 
 Josefina de Beauharnais — imperatriz da França
 Josefina de Baden — princesa de Baden
 Josefina da Dinamarca — princesa da Dinamarca
 Josefina de Leuchtenberg — rainha consorte da Suécia e Noruega
 Josefina de Lorena — princesa de Lorena e princesa consorte de Carignano

Desambiguações de antropônimos